Кріттенден (округ, Арканзас)
Кріттенден (округ, Кентуккі)